Эфиопская православная церковь — монофизитская церковь, относящяяся к древневосточным церквям.
 Александрийская православная церковь — православная церковь, координирующая православие на территории Эфиопии.